Osoby o tym nazwisku:
 Francisco Roxo – portugalski dowódca ochotniczego
 Paulo Antonino Mascarenhas Roxo – rzymskokatolicki duchowny